Trebnitz (Burgenlandkreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Třebenice (Duits: Trebnitz), een stad in de Tsjechische regio Ústí nad Labem
Trzebnica (Duits: Trebnitz), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
Trebnitz (Könnern)